edIT, een Amerikaans dj en producer
 Edit (Apple), een teksteditor voor de Apple Macintosh
 Edit (MS-DOS), een teksteditor voor MS-DOS en Microsoft Windows
 Edit (lied), een lied van Regina Spektor uit 2006
 Edith, een vrouwennaam
 Eddit een koreaanse alcoholische drank

Zie ook
Editor (doorverwijspagina)